Il singolare maschile del torneo di tennis Canada Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Vitas Gerulaitis che ha battuto in finale Ivan Lendl 4-6, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 John McEnroe (semifinali)
 Jimmy Connors (semifinali)
 Ivan Lendl (finale)
 Vitas Gerulaitis (campione)
 Gene Mayer (primo turno)
 Mats Wilander (terzo turno)
 Mark Edmondson (primo turno)
 Steve Denton (quarti di finale)

 Glenn Michibata (secondo turno)
 Chip Hooper (secondo turno)
 Ivan Lendl (quarti di finale)
 Wojciech Fibak (primo turno)
 Ramesh Krishnan (terzo turno)
 Tim Gullikson (terzo turno)
 Henri Leconte (quarti di finale)
 Eric Fromm (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Open 1982